ТБИ — многозначная аббревиатура:
 ТБИ — технологический бизнес-инкубатор
 ТБИ — Торговый банк Ирака
 ТБИ — транскутанный билирубиновый индекс

См. также 
 КТБИ — конструкторско-технологический бизнес-инкубатор
  — аббревиатура латиницей